Rohan Bopanna e Ramkumar Ramanathan erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara hanno battuto Jamie Murray e Michael Venus con il punteggio di 6-3, 7-6(3).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (secondo turno)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (Campioni)
  Jamie Murray /  Michael Venus (finale)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale) 
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (quarti di finale) 
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (quarti di finale) 
  Matthew Ebden /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Wildcard 

  John Millman /  Edward Winter (primo turno)

  James Duckworth /  Alexei Popyrin (primo turno)

Ranking protetto 

  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (primo turno)

Alternate 

  Quentin Halys /  Constant Lestienne (primo turno)

  Tarō Daniel /  Yoshihito Nishioka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 1 2023